(lit de roses) est une expression anglophone référant à une vie calme et douce.

 peut également faire référence à :

 , une race de chevaux,
 , un roman de Nora Roberts.

Œuvres

Télévision 
 Bed of Roses (1933), un film mettant en vedette Constance Bennett et Pert Kelton,
 Bed of Roses, titre original de Pluie de roses sur Manhattan (1996), un film mettant en vedette Mary Stuart Masterson et Christian Slater,
  (2008), une série télévisée australienne.

Musique 
 Bed of Roses (1993), une chanson de Bon Jovi,
  (1971), une chanson de The Statler Brothers,
 Bed of Roses, une chanson de Bette Midler tirée de .